Marek Pawłowski, polski rajdowiec (1949–2018)
 Marek Tomasz Pawłowski, polski reżyser i scenarzysta (ur. 1963)